Kim Jong-suk född 24 december 1917 i Norra Hamgyong, Japanska Korea (nuvarande Nordkorea), död 22 september 1949, var en koreansk oberoende aktivist och soldat, gift med Kim Il Sung och mor till Kim Jong Il.

Biografi
Kim Jong-suk föddes i närheten av Hoeryong i Norra Hamgyong. Hon var dotter till två fattiga jordbrukare, Kim Chun San och Oh Ssi. Familjen lämnade Korea en tid 1922 för att bosätta sig i Manchuriet i Kina. 

Kim Jong-suk gick med i Koreas kommunistiska ungdomsförbund 10 juli 1932. Hon ingick i det kommunistiska gerillaförband som leddes av Kim Il Sung från 25 april 1936, ursprungligen som kökshjälp. Efter att ha blivit arresterad men återvänt till sitt förband, blev hon medlem av det kommunistiska partiet 25 januari 1937. Enligt den officiella propagandan, räddade hon vid flera tillfällen Kim Il Sungs liv. Paret gifte sig i Sovjetunionen år 1941. Hon födde Kim Jong Il i Sovjet 16 februari 1941. 

År 1945 blev hennes make diktator i Nordkorea. Kim Jong-suk beskrivs som obildad, tystlåten men levnadsglad och generös, och ska ha underhållit sovjetiska delegationer genom att koka stora mängder mat åt dem. Hon dog i samband med förlossningen av en dödfödd dotter 1949. Enligt propagandan avled hon dock av umbäranden från sin tid som gerillasoldat.

Eftermäle
Kim Jong-suk fick officiell status som hjälte i Nordkorea 21 september 1972, och blev där känd som "Den antijapanska revolutionens hjältinna". Hon används av statspropagandan som ett revolutionärt kvinnoideal. Hon anges vara grundaren av bland annat partiets barnunion och kvinnounion.

Släktträd

Källor 
 

Nordkoreanska politiker under 1900-talet
Födda 1917
Avlidna 1949
Kvinnor
Personer från Norra Hamgyong
WP:Projekt Korea